USST est un sigle qui peut désigner :

 L'université de Shanghai de Science et de Technologie
 US Stade Tamponnaise, un club de football de La Réunion
 United States Steel Tug, un ancien préfixe de navire pour un type de remorqueur de l'US Navy (ex. USST 488)